

Patronyme 

 Beñat Mardo, écrivain et bertsolari du .
 Madj Mardo (1989-), acteur, réalisateur, producteur et scénariste néerlandais d'origine syrienne.

Biologie 
 Le Mardo, Antechinus flavipes, espèce de marsupial australien.